Холодное  — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Административный центр Холоднянского сельского поселения.

История 
История села уходит своими корнями во времена «Великого шелкового пути». Он проходил где-то совсем близко от населённого пункта тех времён. Усталые путники знали это место, как своеобразный «оазис» с многочисленными ключами с живительной прохладой, которые бьют из земли, в этом месте, и по сей день. По одной из версий, отсюда и происходит название села — «Холодное».

Население 

В селе родился Герой Советского Союза Николай Москвиченко.

Достопримечательности 
В 2002 году Холодном возвели новую Иоанно-Богословскую церковь.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Населённые пункты Прохоровского района